AL, Al или al может относиться к:
 Алюминий, символ «Al» — 13-й химический элемент.
 AL — регистр микропроцессоров.
 .al — национальный интернет-домен верхнего уровня для Албании.
 Искусственная жизнь ().
 Аль — арабский префикс, аналогичный определённому артиклю “the” в английском языке.
 Код ИАТА для белорусской авиакомпании TransAVIAexport Airlines.
 Авраам Линкольн — бывший президент США.
 Альберт Гор — бывший вице-президент США.
 Аль Капоне — знаменитый чикагский гангстер 1920-х годов.
 Ал — сокращения для имён Альберт, Альфонс , Алексей, Алан , Альберт , Аллен и т.д..
 AL — регистр процессора архитектуры x86, младший (Low) байт регистра AX (Accumulator).

География 
 AL — почтовый код штата Алабама
 Алагоас — штат Бразилии
 Албания — государство в Европе
 Алессандрия — провинция Италии по стандарту ISO 3166-2
 Лига арабских государств () — региональная организация 22 арабских государств

Культура 
 Эл Грин — американский музыкант
 Аль Пачино — актёр и продюсер
 «Странный Эл» Янкович — американский пародист
 Альфонс Элрик — второй центральный персонаж манги и аниме Fullmetal Alchemist
 Алы — злые духи в мифах армян и персов
 American Life — альбом Мадонны

Спорт 
 Американская лига — одно из подразделений Главной лиги бейсбола в США и Канаде
 Азиатская хоккейная лига

См. также 
 A1